Příjmení Kubelka nosí více významných osobností:

 Iva Kubelková (* 1977) – česká modelka, moderátorka a herečka
 Josef Kubelka (1868–1894) – český básník, humoristický publicista a překladatel
 Karina Kubelková (* 1983) – česká ekonomka, členka bankovní rady České národní banky
 Peter Kubelka (* 1934) – rakouský představitel experimentálního filmu, architekt a muzikant
 Šárka Kubelková (* 1974) – česká moderátorka, publicistka, scenáristka, režisérka dokumentárních filmů a odbornice na partnerské vztahy
 Tomáš Kubelka (* 1993) – český orientační běžec